Le tre età dell'uomo (Friedrich)
Le tre età dell'uomo (Picasso)